Cieki w Polsce
 Szczawinka – potok, dopływ Jastrzębia
 Szczawinka – potok, dopływ Wołosatki

Przypisy